Теке може да се отнася за:

 Теке – мюсюлмански ритуален комплекс от сгради, обикновено свързан с мюслмански секти или течения;
 Теке (бейлик) — тюркско княжество в Мала Азия;
 Теке (село) — село в Североизточна Гърция;
 Теке (вилает Родосто) — село в Европейска Турция;
 Теке (езеро) — безотточно езеро в Северен Казахстан;

Вижте също 
 Текето — село в област Хасково, Южна България.